«Спарта́к» — советский футбольный клуб из Минска.

История 
Основан в 1935 году при республиканской и городской организации ВФСО «Спартак» на базе команды «Промкооперация» (Минск). В 1937 году дебютировал в розыгрыше Кубка СССР, на стадии 1/64 финала переиграл «Ижорский завод» из Ленинграда (3:3, 3:1), а в следующем раунде уступил команде «Красное Знамя» (Ногинск) 0:3. В Кубке СССР 1938 года стал победителем отборочного турнира в белорусской зоне, а в 1/16 финала уступил ленинградскому «Зениту» 1:3.

В 1939 году «Спартак» получил статус команды мастеров и дебютировал в соревнованиях группы «Б». Команда выступила неудачно, заняв 21-е место среди 23 участников, в 22-х матчах было одержано только четыре победы. По окончании сезона «Спартак» вернулся в соревнования КФК.

В 1948—1949 годах «Спартак» снова выступал в соревнованиях мастеров, в 1948 году занял 10-е место в зональном турнире класса «Б», а в 1949 году — седьмое место. Затем несколько лет команда выступала в соревнованиях КФК и безуспешно участвовала в розыгрышах Кубка СССР.

В 1954 году команда общества «Спартак» сменила минское «Динамо» в соревнованиях класса «А» и выступала до 1959 года, однако этот период традиционно приписывается футбольными статистиками к истории минского «Динамо». Клубная команда «Спартака» при этом продолжала выступать в чемпионате Белорусской ССР среди коллективов физкультуры.

Во второй половине XX века «Спартак» прекратил существование и не выступал даже на любительском уровне. В 1990-е годы одноимённая команда из Минска играла в соревнованиях по мини-футболу. В 2017 году «Спартак» возрождён как детско-юношеская команда на базе минской детской секции Patrick FC.

Достижения 
без учёта выступлений в 1954—1959 годах:
 Лучший результат в первенствах СССР — 7-е место в зональном турнире класса «Б» (1949)
 Лучший результат в Кубке СССР — выход в 1/16 финала (1938)
 Чемпион Белорусской ССР: 1953, 1956
 Серебряный призёр чемпионата Белорусской ССР: 1937
 Бронзовый призёр чемпионата Белорусской ССР: 1935, 1939, 1951, 1952
 Обладатель Кубка Белорусской ССР: 1952, 1953
 Финалист Кубка Белорусской ССР: 1936

Известные тренеры 
 Анатолий Левитан
 Станислав Леута
 Бениамин Рабинович
 Алексей Соколов
 Владимир Теляк
 Матвеев, Дмитрий Петрович

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footballfacts.ru
 Сайт современного клуба «Спартак» Минск

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Белоруссии, прекратившие существование
Спортивные клубы Минска